Израиль впервые принял участие в Детском Евровидение 2012 в Амстердаме. Дебют должен был состояться в 2008 году, но из-за финансовых трудностей, заявка была снята. 10 июля 2012 года телеканал IBA официально заявил об участии страны в конкурсе, отправив в Нидерланды группу «Kids.il» с песней «Let the music win» («Музыка побеждает»), написанная на 4 языках (иврит, английский, французский и русский). Группа «Kids.il» заняла 8 место с 68 баллами. В 2013 году Израиль отказался от участия.

Участники

Голоса за Израиль (2012, 2016, 2018)

Примечания

Ссылки 
 Страница Израиля на официальном сайте Детского конкурса Евровидение 
 Информация о конкурсе 2012 на Esckaz.com 

Музыка Израиля
«Детское Евровидение» по странам